Jméno a příjmení Carlo Carafa má více nositelů:

 Carlo Carafa (1517–1561) – kardinál katolické církve
 Carlo Carafa (1561–1633) – italský kněz
 Carlo Carafa (1584–1644) – biskup z Aversy a nuncius ve Vídni
 Carlo Carafa della Spina (1611–1680) – kardinál katolické církve